

Bukovina, une commune du district de Liptovský Mikuláš, dans la région de Žilina.

Bukovina, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Bukovina nad Labem, une commune du district et de la région de Pardubice ;
 Bukovina u Čisté, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Bukovina u Přelouče, une commune du district et de la région de Pardubice ;
 Horní Bukovina, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême centrale.

Voir aussi 
 

Homonymie de localités en  Tchéquie